

Architecture 
 En architecture, une métope est un panneau de forme rectangulaire, le plus souvent décoré de reliefs. (Voir notamment les métopes du Parthénon.)

Musique 
 Les Métopes sont une œuvre pour piano de Karol Szymanowski (1915).

Mythologie 
 Métope est une nymphe de la mythologie grecque.
 Métope, princesse d'Épire et fille du cruel roi Échétos.

Voir aussi 
 MetOp, famille de satellites météorologiques